

Sigle 
 Large polyps scleractinians – coralli duri a polipo largo
 Laszlo Presentation Server – nome originario di OpenLaszlo
 Liberale Partei der Schweiz – Partito Liberale Svizzero, partito politico svizzero
 Lipopolisaccaride  – costituente della membrana esterna dei batteri Gram-negativi
 Labio palato schisi – malformazione del labbro superiore e/o del palato
 Lightweight Portable Security – Distribuzione Linux orientata alla sicurezza
 Lightning Protection System – impianto di protezione contro i fulmini

Musica 
 LPS (Last Pizza Slice) – gruppo musicale sloveno

Codici 
 LPS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lopez Island (Washington) (Stati Uniti)